Spits steht für:

 Spits, ein Binnenschiff, siehe Péniche

Spits ist der Familienname folgender Personen:

 Frans Spits (* 1946), niederländischer Hockeyspieler
 Nico Spits (* 1943), niederländischer Hockeyspieler

Siehe auch:

 Sp!ts